Anton Pogačnik je lahko:

 Anton Pogačnik (zdravnik)
 Anton Pogačnik (antropolog)
 Anton (Tone) Pogačnik (smučarski tekač)
Anton Pogačnik (1829-1900), zdravnik

Glej tudi 
Tone Pogačnik (razločitev)